Krzyżanowski – nazwisko polskie, m.in. rodzin szlacheckich herbu Dębno z Krzyżanowic z Małopolski oraz herbu Świnka z Krzyżanowa z Wielkopolski

Nazwisko Krzyżanowski bywało także nadawane neofitom po przyjęciu chrztu. Przykładem rodzina, którą nobilitowano w XVIII w. z nowym herbem Jasna Góra.

Znani Polacy z tym nazwiskiem to:
 Adam Krzyżanowski
 Adrian Krzyżanowski
 Aleksander Krzyżanowski
 Edward Krzyżanowski
 Grzegorz Krzyżanowski
 Ignacy Krzyżanowski
 Jakub Krzyżanowski (dziadek Fryderyka Chopina)
 Jerzy Roman Krzyżanowski
 Julian Krzyżanowski
 Krzesław Krzyżanowski
 Lech Krzyżanowski
 Justyna z Krzyżanowskich Chopin
 Konrad Krzyżanowski
 Ryszard Krzyżanowski
 Stanisław Krzyżanowski
 Wacław Krzyżanowski (architekt)
 Wacław Krzyżanowski (prokurator)
 Witold Krzyżanowski
 Władysław Krzyżanowski (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Krzyżanowski

Polskie nazwiska